Laura Benanti (1979) – attrice e cantante statunitense
 Paolo Benanti (1973) –  presbitero, teologo e accademico italiano del Terzo ordine regolare di San Francesco